In der Klasse NG 6 fassten die South African Railways (SAR) von der Beira Railway gebraucht gekaufte Dampflokomotiven zusammen, die dort zwei verschiedenen Klassen angehört hatten:
 BR-Klasse F2
 BR-Klasse F4